Plaats in Indonesië
 Tugu Selatan (Koja), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Jakarta in de provincie Bengkulu
 Tugu Selatan (Cisarua), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java